Palo Verde ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Palo Verde (Arizona) im Maricopa County
 Palo Verde (Kalifornien) im Imperial County

in anderen Ländern:
 Palo Verde (Monte Cristi) in der Provinz Monte Cristi, Dominikanische Republik

Siehe auch:
 Kernkraftwerk Palo Verde im Maricopa County, Arizona
 Parkinsonien (amerikanisch auch Palo verde), Pflanzengattung